Михаи́л Ива́нченко:

 Иванченко, Михаил Матвеевич (в монашестве Досифей; 1884—1984) — архиепископ Русской православной церкви, церковный композитор.
 Иванченко, Михаил Михайлович (род. 1977) — российский борец греко-римского стиля.